Osor est un toponyme qui peut désigner :
Osor, une commune de la province de Gérone, en Catalogne, en Espagne ;
Osor,  une localité de Croatie située à cheval sur l'île de Cres et l'île de Lošinj dans la municipalité de Mali Lošinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar.